Safeway Championship 2010 – prowincjonalne mistrzostwa Manitoby mężczyzn w curlingu, wyłaniają reprezentację na Tim Hortons Brier 2010. Zawody rozgrywane są między 10 a 14 lutego 2010 w Steinbach, na lodowisku T.G. Smith Arena.

Tytuł mistrzowski z Safeway Championship 2009 obronił Jeff Stoughton. W turnieju brały udział 32 drużyny.



Drużyny

Faza finałowa

Finał 
14 lutego 2010, 14:00

Półfinał 
14 lutego 2010, 9:30

1-2 
13 lutego 2010, 19:00

3-4 
13 lutego 2010, 19:00

Runda Play-off

Sesja 12. 
12 lutego 2010; 19:45

Sesja 13. 
13 lutego 2010; 9:00

Sesja 14. 
13 lutego 2010; 14:00

Runda A

Runda B

Sesja 1. 
10 lutego 2010; 8:30

Sesja 2. 
10 lutego 2010; 12:15

Sesja 3. 
10 lutego 2010; 16:00

Sesja 4. 
10 lutego 2010; 20:15

Sesja 5. 
11 lutego 2010; 8:30

Sesja 6. 
11 lutego 2010; 12:15

Sesja 7. 
11 lutego 2010; 16:00

Sesja 8. 
11 lutego 2010; 19:45

Sesja 9. 
12 lutego 2010; 8:30

Sesja 10. 
12 lutego 2010; 12:15

Sesja 11. 
12 lutego 2010; 16:00

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
 

2010 w curlingu
2010
Steinbach (Kanada)